TOG steht für:
 Togo (IOC-Code), olympisches Ländermannschaft
 Top Girls Fassa Bortolo (UCI-Code), italienisches Frauen-Radsportteam
 TOG (Panzer), britischer Kampfpanzer
 Triebwagen ohne Gepäck und Fahrradbeförderung
 Togiak Airport (IATA-Code), Flugplatz von Togiak (Alaska), Dillingham Census Area, Alaska

ToG steht für:
 Tierärzte ohne Grenzen

tog steht für:
 ChiTonga (Malawi) (ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen
 britische Maßeinheit des Wärmedurchgangswiderstandes bei Textilien: 1 tog = 0,1 m2K/W. 

Siehe auch: 
 TOC
 Tok (Begriffsklärung)

Abkürzung